Presburg lautet der Familienname folgender Personen:

 Henriette Presburg (1788–1863), Ehefrau von Heinrich Marx und Mutter von Karl Marx
 Isaac Heijmans Presburg (um 1747/1750–1832), Textilkaufmann, Geldwechsler und Rabbiner